Koen van der Biezen (wym. ; ur. 10 lipca 1985 w Nuland) – były holenderski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Oss.

Kariera

Bibliografia 
 
 
 
 Koen van der Biezen w bazie Worldfootball 

Holenderscy piłkarze
Piłkarze FC Den Bosch
Piłkarze Go Ahead Eagles
Piłkarze Cracovii
Piłkarze Karlsruher SC
Piłkarze Arminii Bielefeld
Piłkarze SC Paderborn 07
Piłkarze FC Oss
Urodzeni w 1985